Пётр Неча́ев:
 Нечаев, Пётр Васильевич (1883—1965) — русский педагог и богослов.
 Нечаев, Пётр Иванович (1842—1905) — русский публицист и педагог; действительный статский советник (1889).